Злотницкий () — польская фамилия. Известные носители:

 Злотницкий, Антон Осипович (1751—1830) — польский и русский военный деятель.
 Злотницкий, Дмитрий Антонович (1805—1865) — исполняющий обязанности Олонецкого губернатора, Черниговский вице-губернатор, коллежский советник.
 Злотницкий, Эразм Антонович (1788—?) — русский военный деятель, полковник.

См. также 
 Золотницкий